Vogel kan som auktorsförkortning betyda:

 Art Vogel
 Benedict Christian Vogel
 Gernot Vogel
 Stefan Vogel
 Theodor Vogel
 Ed de Vogel
 Julius Rudolph Theodor Vogel

Robotskapade auktorsförkortningar